(1920–1999), ingénieur albanais ;
 Mirela Kumbaro (née en 1966), femme politique albanaise ;
 Saimir Kumbaro (né en 1945), réalisateur albanais.